Европа 1400. Гильдия () — компьютерная игра жанра симулятор, созданная компанией «4HEAD Studios» и выпущенная компанией «JoWooD Productions» в 2002 году.

Описание игры 
Europa 1400: The Guild является представителем жанра экономических стратегий. Действие игры разворачивается в средневековом европейском городе. Перед игроком предстает полная свобода выбора: игрок может стать руководителем ремесленного предприятия, построить карьеру политика, возглавить банду воров, стать начальником городской охраны. В самом городе, кроме игрока, живут представители всех слоёв населения средневековья: рабочие, ремесленники, интеллигенция, аристократы.

Игровой процесс 
В начале игры игрок может выбрать класс общества, к которому будут относиться родители персонажа. Этот выбор влияет на стартовые характеристики самого персонажа, и в зависимости от них игрок получает бонусы к соответствующим профессиям в игре. Также по ходу игры, персонаж должен обзавестись женой и детьми, дабы продолжить свой род и семейное дело, так как все персонажи в игре смертны. Наследник может быть только один и при этом должен достигнуть возраста 12 лет к моменту смерти персонажа, иначе продолжить игру за него будет нельзя. Наследником лучше выбирать самого здорового ребенка — того, у кого пусто в графе Болезни (Illness) в описании. Также в 8 лет можно отдать своего ребенка в школу для получения профессии, а в 12 лет — в университет, для повышения характеристик (на выбор какая-либо пара характеристик, например, Скрытность (Stealth) и Торговля (Negotiation)).

Ремесленники производят товары, которые потом сбываются на рынок. Если у персонажа низкая характеристика Ремесленничество (Handicraft), то лучшим выходом, в этом случае, будет нанять мастера — управляющего, который будет вести бизнес за Вас. При этом стоит учесть, что в этом случае уровень дохода от предприятия существенно упадет.
В игре достаточно хорошо смоделирована рыночная система. Цены на товары колеблются в зависимости от наличия спроса/предложения на рынке, а также от всевозможных случайных событиях, которые происходят во время игры.

Политическая карьера также многообразна. Занимая какой-либо пост в государственном управлении, у игрока появляются определённые права, а также возможность менять законы в зависимости от занимаемой должности. Для того, чтобы сделать политическую карьеру, скорее всего придется применять подкуп, запугивание, письма с угрозами, шпионаж и т. п.

По ходу игры, император дарует персонажу игрока титулы, которые дают всевозможные права, а также расширяет выбор зданий для постройки (новые резиденции, дворцы, замки). На получение титула влияет размер состояния персонажа и иногда уровень зданий во владении.

Каждый год игроку даётся определённое количество ОД (Очков Действия), за которое можно:
 раз в 4 года повышать своё мастерство в профессии;
 сменить профессию на другую;
 повысить характеристики персонажа (торговля, искусство боя и т. д.);
 совершать действия, являющиеся реакцией на игровые события (пожар в принадлежащем игроку здании, оскорбительный памфлет на доске объявлений и т. д.).
Стандартно любой персонаж получает как минимум 4 очка каждый год, но при этом есть возможность получить дополнительные ОД: по одному очку прибавляется тем, кто достиг шестого уровня развития в какой-либо профессии, ещё несколько очков можно получить за улучшение собственной резиденции.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры
 Официальный русский сайт игры (web.archive.org)
 Страница игры на AG.ru

Компьютерные игры 2002 года
Игры для Windows
Компьютерные игры, изданные JoWooD Entertainment
Компьютерные игры, разработанные Cranberry Production